Termenul „Saxon” se poate referi la:

 Saxoni, un popor germanic
 Saxon (formație), britanică

Vezi și 
 Saxonia (dezambiguizare)
 Sas (dezambiguizare)